

Podio

Qualificazione

Risultati 

XXX Campionati europei di ginnastica artistica femminile